Koza steht für:

 Koza, polnische Sackpfeife
 Koza (Groß Neukirch), Ortschaft in Oberschlesien, Polen
 Koza (Kamerun), Gemeinde in Nord-Kamerun
 Koza-shi, ehemalige Stadt auf der japanischen Insel Okinawa Hontō, heute die Stadt Okinawa 
 Kōza-gun oder Kōza no kōri, Landkreis des antiken Sagami/modernen Kanagawa in Japan

Koza ist der Familienname folgender Personen:

 Ingeborg Koza (* 1939), deutsche Historikerin 
 Markus Koza (* 1970), österreichischer Politiker (Grüne)